Зіна Гаррісон і Лорі Макніл були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Макніл, яка виступала в парі з Бетсі Нагелсен.

Бет Герр і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши Макніл і Нагелсен з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (фінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (півфінал)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of New Orleans Doubles Draw

Virginia Slims of New Orleans
Тур WTA 1988